

België 
 Tramlijn 82 (Brussel)
 Spoorlijn 82

Nederland 
 Buslijn 82 (Rotterdam)